Чемпіонат Вірменії з футболу 1998 — 7-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона вперше здобув Цемент.

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Результати 

* - Технічна поразка

Фінальний етап. 1-6 місця

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Результати 

* - Технічна поразка

Фінальний етап. 7-9 місця

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

1998
Вірменія